Alvarez je lahko:
 Geografija
 Álvarez, Santa Fe
 Gen. Mariano Alvarez, Cavite
 Los Alvarez, Teksas

 Ljudje
 Alvarez (priimek)